Алекса́ндр Гаврилю́к:
 Гаврилюк, Александр Акимович (1911—1941) — украинский писатель и публицист.
 Гаврилюк, Александр Николаевич (род. 1984) — украинский и австралийский пианист.